Francoa  — омонимичное название различных биологических таксонов рода:
 Francoa (растение)
 Francoa (полужесткокрылые) — род тлей, в настоящее время считающийся синонимом Myzaphis